

Даты матчей и жеребьёвок 
Все жеребьевки проходят в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон, Швейцария.

Первый квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В первом раунде участвовали 74 клуба. Жеребьёвка состоялась 25 июня 2012 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 3 и 5 июля, ответные — 10 и 12 июля 2012 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Во втором раунде участвовали 80 клубов. Жеребьёвка состоялась 25 июня 2012 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 19 июля, ответные — 26 июля 2012 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В третьем раунде принимали участие 58 клубов. Жеребьёвка состоялась 20 июля 2012 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 2 августа, ответные — 9 августа 2012 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Раунд плей-офф

Жеребьёвка 
В раунде плей-офф участвовали 62 клуба. Жеребьёвка состоялась 10 августа 2012 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 23 августа, ответные — 30 августа 2012 года. Матчи с участием «Штутгарта» и московского «Динамо» прошли соответственно 22 и 28 августа 2012 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2012/2013